Die Bezeichnung Agrianes steht für Folgendes:

 Agrianes (Stamm), ein thrakischer Stamm
 Agrianes (Truppe), eine leichtbewaffnete makedonische Truppe
 antiker Name des Flusses Ergene (Fluss) in der Türkei